Arista kan syfta på:

Arista (bil) – ett franskt bilmärke
Arista (antennborst) – en del av antennborst hos insekter
Arista Records – ett skivbolag